Sirrhas, az ókori Lünkésztisz uralkodója az  században
Sirrhas, a Promecheilidae családba tartozó rovarnem